Aneuretopsychidae — семейство вымерших насекомых из отряда скорпионниц (Mecoptera), живших во второй половине юрского и в первой половине мелового периодов. Находки известны с территории Казахстана, Китая и России, а также из бирманского янтаря. Представители семейства обладали длинным хоботком, который, предположительно, позволял им высасывать сладковатые выделения из шишек древних голосеменных растений. Насчитывает девять видов в составе родов Aneuretopsyche, Jeholopsyche и Burmopsyche.

Классификация 

 Aneuretopsyche
 Aneuretopsyche minima Rasnitsyn et Kozlov, 1990
 Aneuretopsyche rostrata Rasnitsyn et Kozlov, 1990
 Aneuretopsyche vitimensis Rasnitsyn et Kozlov, 1990
 Burmopsyche Zhao et al., 2020
 Burmopsyche bella Zhao et al., 2020
 Burmopsyche xiai Zhao et al., 2020
 Jeholopsyche Ren et al., 2009
 Jeholopsyche bella Qiao et al., 2012 
 Jeholopsyche completa Qiao et al., 2012
 Jeholopsyche liaoningensis Ren et al., 2009
 Jeholopsyche maxima Qiao et al., 2012

Примечания

Ссылки 
 В бирманском янтаре впервые найдены бабочковидные скорпионницы с хоботком. elementy.ru

Вымершие скорпионницы
†
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода